Лінда Вілд здобула титул, у фіналі перемігши Іріну Спирлю 6-4, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Ван Ші-тін (2-ге коло)
  Яюк Басукі (2-ге коло)
  Маріанн Вердел (2-ге коло)

 Мана Ендо (чвертьфінал)
 Ліза Реймонд (півфінал)
 Анджеліка Гавальдон (1-ше коло)
 Лінда Вілд (переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sapporo Open